Rogerus är ett släkte av rundmaskar. Rogerus ingår i familjen Rhabdolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Rogerus